James Foley (filmrendező) (1953–), amerikai filmrendező
James Foley (újságíró) (1973–2014), amerikai újságíró, a szíriai polgárháború áldozata